Ярость (фильм, 1936) () — драма, США, 1936 год. Режиссёр — Фриц Ланг.
 Ярость (фильм, 1963) () — документальный фильм, Италия, 1963 год. Режиссёры — Пьер Паоло Пазолини и Джованни Гуарески.
 Ярость (фильм, 1966) —  экранизация повести Бориса Лавренева «Ветер», СССР, 1966 год. Режиссёр — Николай Ильинский.
 Ярость (фильм, 1972) () — социальная драма, США, 1972 год. Режиссёр — Джордж К. Скотт.
 Ярость (фильм, 1978) () — триллер, США, 1978 год. Режиссёр — Брайен Де Пальма.
 Ярость (фильм, 1979) — СССР. Режиссёр — Сергей Евлахишвили.
 Ярость (фильм, 1997) () — США.
 Ярость (фильм, 1999) () — США.
 Ярость (фильм, 2003) () — Франция-Китай.
 Ярость (фильм, 2009) () — боевик, Германия — Канада, 2009 год. Режиссёр — Уве Болл.
 Ярость (фильм, 2014) () — исторический, боевик, США, 2014 год. Режиссёр — Дэвид Эйр.